Transavia (Nederland), een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, handelsnaam van Transavia Airlines.
 Transavia France, dochteronderneming van Transavia Airlines.
 Transavia Denmark ApS, voormalige dochteronderneming van Transavia Airlines.
 Transavia Corporation, een Australische vliegtuigbouwer.